Са́вин () — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии

Савин 
 
 
 Савин, Андрэ (1946—1999) — французский букинист; собиратель коллекции, приобретённой американским университетом.
 Савин, Антон Васильевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Савин, Артём Сергеевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Савин, Борис Викторович (1936—2020) — советский, российский и немецкий художник-мультипликатор.
 
 Савин, Василий Васильевич (род. 1967) — советский и российский лыжный двоеборец.
 
 Савин, Виталий Анатольевич (род. 1966) — советский и казахстанский легкоатлет.
 
 Савин, Геннадий Иванович (род. 1948) — российский математик, академик РАН.
 Савин, Георгий Георгиевич — генерал-лейтенант
 Савин, Георгий Лаврентьевич (род. 1945) — советский хоккеист.
 Савин, Георгий Семёнович (в монашестве Глеб; 1945—1998) — епископ РПЦ.
 Савин, Гурий Николаевич (1907—1975) — советский учёный в области механики.
 Савин, Денис Алексеевич (род. 1984) — российский артист балета.
 
 
 Савин, Игорь Юрьевич (род. 1962) — российский почвовед.
 Савин, Илья Михайлович (1897—1959) — советский военачальник, генерал-майор.
 Савин, Кондратий Иванович (1919—1985) — полный кавалер Ордена Славы.
 Савин, Константин Николаевич (род. 1978) — российский композитор.
 
 Савин, Михей Яковлевич (1912—1982) — председатель Ханты-Мансийского окружного исполнительного комитета.
 Савин, Никита Саввич — родоначальник русского дворянского рода Савиных.
 
 Савин, Нил Васильевич (1908—1988) — советский гребец-байдарочник и тренер по гребле.
 Савин, Олег Михайлович (1933—2009) — пензенский писатель, журналист и литературовед, поэт, краевед.
 Савин, Павел Игоревич (род. 1994) — российский легкоатлет.
 Савин, Пётр Николаевич (1906—1981) — советский актёр.
 Савин, Ристо (настоящее имя Фридерик Ширца; 1859—1948) — словенский композитор.
 
 Савин, Станислав Васильевич (1947—2022) — советский архитектор.
 Савин, Франсиско (1929—2018) — мексиканский дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Савин, Юрий Семёнович (род. 1953) — российский металлург, Герой Труда Российской Федерации.

Псевдонимы 
 Иван Савин (1899—1927) — псевдоним русского поэта, журналиста Ивана Ивановича Саволаина (Саволайнена).
 Л. Савин (1891—1941) — псевдоним советского писателя Савелия Моисеевича Льва.
 Лев Савин (настоящее имя Янко Иванович Лаврин; 1887—1986) — английский литературовед.

Савина

Топоним 
 Савин — село в Разградской области Болгарии.
 Савин — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.
 Савин — сельская гмина (волость) в Польше.

См. также 
 
 Савин (имя)
 Савин из Канозы
 Савин из Пьяченцы
 Савин (Тихов)